HMAS Townsville je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Townsville (J205)
 HMAS Townsville (FCPB 205)

Townsville